Crescent může být:

 Crescent (Georgie) – vesnice v Georgii
 Crescent (Iowa) – město v Iowě
 Crescent (Oregon) – vesnice v Oregonu
 Crescent (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Crescent (skupina) – britská hudební skupina
 Crescent (album, John Coltrane) – album Johna Coltranea z roku 1964
 Crescent (album, Gackt) – album od Gackt z roku 2003
 Crescent (ostrov) – ostrov na jezeře Naivasha v Keni
 Crescent (motor) – lodní přívěsný motor

Externí odkazy